Sucessão matemática ou sequência (no Brasil) — função de uma variável inteira
 Sucessão (direito) — substituição de uma pessoa por outra numa determinada situação jurídica
 Sucessão de crimes — antiga figura jurídica portuguesa
 Sucessão Biológica — alterações numa comunidade
 Sucessão Empresarial — rito de transferência do poder e do capital entre a atual geração dirigente e a nova geração previamente escolhida
 Sucessão de Estados — uma teoria em relações internacionais quanto ao reconhecimento e aceitação de um novo Estado criado com base em um Estado anterior

Desambiguação